Aldeia do Bispo (Guarda)
Aldeia do Bispo (Penamacor)
Aldeia do Bispo (Sabugal)